Плятерув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Лосицкий повят, Мазовецкое воеводство. Население — 5171 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Хлопкув
 Хлопкув-Колёня
 Чухув
 Чухув-Пеньки
 Фалятыче
 Гурки
 Хрушев
 Хрушнев
 Хрушнев-Колёня
 Камянка
 Киселев
 Липно
 Менженин
 Менженин-Колёня
 Михалув
 Мышковице
 Новодомки
 Остроменчин
 Остроменчин-Колёня
 Плятерув
 Пучице
 Рускув
 Забоже

Соседние гмины 
 Гмина Дрохичин
 Гмина Корчев
 Гмина Лосице
 Гмина Пшесмыки
 Гмина Сарнаки
 Гмина Семятыче
 Гмина Стара-Корница

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства